Kea Wong é uma atriz canadense.

Filmografia 
 Dragon Boys (2007) (Millie)
 X-Men: O Confronto Final (2006)  (Jubilation Lee / Jubileu)
 The L Word (2005) (Feef)
 X-Men 2 (2003)  (Jubilation Lee / Jubileu)
 Zenon: Girl of the 21st Century (1999)   (Geema)

Ligações externas 
 

Atrizes do Canadá